Furduiești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Furduiești (Câmpeni), Dorf im Kreis Alba
 Furduiești (Sohodol), Dorf im Kreis Alba